Harry Potter and the Chamber of Secrets — o livrZo
 Harry Potter and the Chamber of Secrets (filme) — o filme
 Harry Potterk and the Chamber of Secrets (jogo eletrônico) — o jogo
 Harry Potter and the Chamber of Secrets (trilha sonora) — a banda sonora

Desambiguações de cinema
, de literatura